The Heart of a Child – film del 1913
 The Heart of a Child – film del 1915 diretto da Harold M. Shaw
 La danzatrice del sobborgo (The Heart of a Child) – film del 1920 diretto da Ray C. Smallwood